Линия равноденствия:
 Линия равноденствий — прямая линия, которая соединяет точки весеннего и осеннего равноденствий.
 Линия весеннего равноденствия — луч, с началом в центре Земли, направленный в точку весеннего равноденствия.
 Линия осеннего равноденствия — луч, с началом в центре Земли, направленный в точку осеннего равноденствия.
 Реже под линией равноденствия понимают небесный экватор или земной экватор, на котором день всегда равен ночи.

Примечания